Lobendorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland
 Lobendorf (Vetschau/Spreewald), Stadtteil der Stadt Vetschau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

in Österreich
 Lobendorf (Gemeinde Weinzierl), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Weinzierl am Walde im Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

in Polen
 der deutsche Name der Stadt Lubonieczek von 1908 bis 1919 und von 1939 bis 1945 im ehemaligen Kreis Schroda